Marella può riferirsi a:
 Marella – nome proprio femminile, variante di Mara
 Joey Marella – arbitro statunitense di wrestling
 Paola Marella – conduttrice televisiva e mediatrice immobiliare italiana
 Paolo Marella – cardinale italiano
 Olinto Marella – presbitero italiano
 Santino Marella – wrestler canadese